Jefferson kan syfta på:

Personer med namnet Jefferson

Förnamn
 Jefferson Davis
 Jefferson de Oliveira Galvão, brasiliansk fotbollsspelare

Efternamn
 Blind Lemon Jefferson
 George Jefferson
 Jaime Jefferson
 Marshall Jefferson
 Martha Jefferson
 Richard Jefferson
 Thomas Jefferson
 Thomas Jefferson (friidrottare)
 William J. Jefferson

Geografi

USA
 Jefferson, Georgia
 Jefferson, Iowa
 Jefferson, New Hampshire
 Jefferson, North Carolina
 Jefferson, Ohio
 Jefferson, Texas

Se även
 Jefferson County

Engelska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn